Кеттвигер-Зе () — водохранилище на реке Рур в южной части города Эссен в одноименном районе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Водохранилище было построено в 1940—1950 годах . Авторы проекта — Хьюго Франц и Вильгельм Фрике. Кеттвигер-Зе расположено на 6 км ниже по течению, чем Бальденайзе и является одним из наименьших водохранилищ на Руре.

Водохранилище Кеттвигер-Зе является тематическим пунктом «» Рурского региона.

Технические данные 

 Ширина шлюза — 6 м
 Высота шлюза — 6,2 м
 Длина шлюза — 42,1 м
 Максимальная масса проходящих судов — 300 т
 Тип гидрогенераторов — турбина Каплана
 Количество и мощность гидрогенераторов — 3×1,77 МВт
 Среднегодовая выработка — 16 млн кВт•ч
 Объём водохранилища — 1,42 млн м³
 Мощность обратного насоса — 588 кВт (Обратный насос предназначен для возвращения воды в направлении Бальденайзе в целях обеспечения водоснабжения в засушливые периоды)
 Максимальный объём обратного потока — 6000 л/с

Примечание

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Рура (приток Рейна)
Эссен
Путь индустриальной культуры
Рурские водохранилища